Liste der Regierungen Walloniens seit 1981

Weblinks 
 

Wallonien
!